POLI () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 18-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 740 амінокислот, а молекулярна маса — 83 006.

Кодований геном білок за функцією належить до трансфераз. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як пошкодження ДНК, репарація ДНК, синтез ДНК, реплікація ДНК. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, ДНК, іоном магнію, Шиффовими основами. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 18

Некатегоризовані білки